Guaca kan syfta på:

Colombia 

 Guaca (kommun), Santander, 
 Guaca (ort), Santander,